Niemcy:
 zamek Hohenberg – zamek w Hohenberg an der Eger
 zamek Hohenberg – zamek w Horb am Neckar

Zobacz też 
 Hohenberg